Мекенбах може бити:

 Мекенбах (Кирн), општина у округу Бад Кројцнах, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Мекенбах (Биркенфелда), општина у округу Биркенфелд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.